Le mot humanoid signifie « humanoïde » en anglais et en suédois. Il peut désigner :
 Humanoid, une entreprise de presse française ;
 Humanoid, un album du groupe allemand Tokio Hotel ;
 Humanoid City Live, un concert du groupe allemand Tokio Hotel ;
 Welcome to Humanoid City Tour, une tournée du groupe de rock allemand Tokio Hotel.